Torevekija ima više značenja:

 Torevekija (Katancaro)
 Torevekija (Kjeti)
 Torevekija (Kozenca)
 Torevekija (Oristano)
 Torevekija (Peruđa)